Melegari ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Melegari (1849–1924), schweizerische Schriftstellerin
 Luigi Amedeo Melegari  (1805–1881), italienischer Revolutionär, Hochschullehrer und Außenminister des Königreichs Italien

Siehe auch:
 Varano de’ Melegari, italienische Gemeinde (comune) in der Provinz Parma in der Emilia-Romagna